Příjmení Zubkov (), přechýleně Zubková (), má více nositelů: 

 Viktor Zubkov (* 1941), ruský ekonom a politik 
 Vladimir Zubkov (zápasník) (* 1948), sovětský reprezentant v zápase řecko-římském